Kolejówka (potok)
 Kolejówka (dywersja)